Brestrich ist der Familienname folgender Personen:
 Heiko Brestrich (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Ingrid Brestrich (* 1957), deutsche Leichtathletin